Núñez pode se referir a:

 Núñez (Buenos Aires), bairro
 Casas de Juan Núñez, município da Espanha
 Fernán-Núñez, município da Espanha
 Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires

Pessoas 
 Rafael Wenceslao Núñez, político colombiano
 Diego Núñez de Avendaño, vice-rei do Peru
 Blasco Núñez Vela, vice-rei do Peru
 Daniel Núñez, halterofilista de Cuba
 Aleida Núñez, atriz mexicana
 Albino Núñez Domínguez, escritor de Galiza
 Juan Núñez de la Peña, historiador da Espanha
 Gabriel Núñez, futebolista mexicano

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes